Oktoberrajon () ist eine Verwaltungsbezirksbezeichnung in Russland, Weißrussland und der Ukraine:

in Russland:
 Oktoberrajon (Jekaterinburg), Bezirk der Stadt Jekaterinburg
 Oktoberrajon (Kaliningrad), ehemaliger Bezirk der Stadt Kaliningrad (Königsberg (Preußen))
 Oktoberrajon (Moskau), Bezirk der Stadt Moskau
 Oktoberrajon (Tomsk), Bezirk der Stadt Tomsk
 Oktoberrajon (Kursk), Bezirk in der Oblast Kursk
 Oktoberrajon (Rostow), Bezirk in der Oblast Rostow